Азеведу або Азеведо () — розповсюджене португальське прізвище.

Відомі носії 
 Жозе Баптішта Піньєйру де Азеведу (* 1917 — † 1983) — португальський політик. прем'єр-міністром Португалії (1975—1976).
 Маріо Жоакін Азеведу — американський письменник, історик і епідеміолог мозамбіцького походження.
 Роберто Азеведо — бразильський дипломат, генеральний директор Світової організації торгівлі
 Тоні Азеведо — американський ватерполіст
 Філіпа Азеведу (* 1991) — португальська співачка.
 Франсіску ді Паула Рамус ді Азеведу (* 1851 — † 1928) — бразильський архітектор.

Див. також 
 Асеведо () — іспанське прізвище.

Португальські прізвища